Михаи́л Никола́евич Ло́гинов:
 Логинов, Михаил Николаевич (1823—1875) — российский государственный деятель, писатель, поэт, библиограф, историк литературы, начальник Главного управления по делам печати (цензуры) Российской империи.
 Логинов, Михаил Николаевич (1903—1940) — советский конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Логинов, Михаил Николаевич (1921—1982) — Герой Советского Союза.